Miejscowości w USA:
 Deloit – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Deloit (ang. Deloit Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt